Грегор Брейнбург (; 16 сентября 1991, Арнем) — арубский и нидерландский футболист, полузащитник клуба АДО Ден Хааг и сборной Арубы.

Клубная карьера 

Воспитанник клуба «Де Графсхап». В 2014 году перешел в НЕК и через два сезона Брейнбург стал капитаном команды.. В последние сезоны играет в первом нидерландском дивизионе.

Карьера в сборной 

В 2015 году полузащитник принял предложение о выступлении за сборную Арубы. За нее он дебютировал 10 июня того же года в матче отбора на чемпионат мира 2018 года против сборной Барбадоса. В нем арубанцы потерпели поражение 0:2. В ответном матче барбадосцы также победили 1:0, но выпустили на поле дисквалифицированного игрока и им было присуждено техническое поражение 0:3, за счёт которой Аруба прошла в следующий раунд. Первый гол за национальную команду Брейнбург забил 11 ноября 2019 года в матче Лиги наций КОНКАКАФ в ворота сборной Гайаны (2:4).

Достижения 
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов (1): 2014/15.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Sports.ru

Футболисты Арубы
Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Арубы по футболу
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК АДО Ден Хааг